Бала́кирев (Бала́кирева) — русская фамилия тюркского происхождения. Происходит от тюркских слов бала (ребёнок) и кире (упрямый).

Известные носители 
 Балакирев, Алексей Фёдорович (1898—1938) — советский военный деятель, комдив.
 Балакирев, Андрей Романович (род. 1996) — российский ватерполист.
 Балакирев, Владимир Фёдорович (1933—2022) — российский учёный, металлург, физикохимик, специалист в области кинетики и термодинамики.
 Балакирев, Валерий Иванович (1922—1989) — советский военный политработник, генерал-лейтенант.
 
 
 Балакирев, Милий Алексеевич (1836/1837—1910) — российский композитор.
 Балакирев, Михаил (1928—1941) — пионер-герой, подпольщик Великой Отечественной войны.

См. также